Rabo de Lagartixa é um conjunto musical instrumental brasileiro de choro criado na década de 1990, formado por Daniela Spielmann nos saxofones e flauta, Alessandro Valente ou Jayme Vignoli no cavaquinho, Marcello Gonçalves no violão de 7 cordas, Alexandre Brasil no contrabaixo acústico e elétrico e por Beto Cazes na percussão.

Composições 
 “Que graça” (Alessandro Valente)

Discografia 
 “Quebra-queixo” (1998) Kuarup CD
 “Quebra-queixo” (1999) Kuarup (EUA) CD
 “1º Compasso. Samba e Choro (Vários)” (2001) Selo Biscoito Fino CD
 “2º Compasso. Samba e Choro (Vários)” (2001) Selo Biscoito Fino CD
 "O Papagaio do Moleque" (2009) Selo Biscoito Fino CD

Ver também 
Choro

Bandas do Brasil
Bandas de música popular brasileira
Bandas de choro